Lick Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Lick Run (Illinois), Fluss im Bundesstaat Illinois
 Lick Run (Maryland), Fluss im Bundesstaat Maryland
 Lick Run (Ohio), Fluss im Bundesstaat Ohio
 Lick Run (Pennsylvania), Fluss im Bundesstaat Pennsylvania
 Lick Run (Virginia), Fluss im Bundesstaat Virginia